Toda una vida puede hacer referencia a:

Toda una vida, álbum de Raphael
Toda una vida, canción de 1943
Toda una vida, película de Claude Lelouch, cuyo título original es Toute une vie.
Toda una vida, película mexicana de 1945
Toda una vida, serie de televisión mexicana.